João da Mata (ou João Mata) é o nome de várias personalidades, que assim ficaram conhecidas.

Políticos
João da Mata Correia Lima, político brasileiro, presidente da Paraíba
João da Mata Machado, médico e político brasileiro
João da Mata de Sousa, político brasileiro

Outros
João da Mata Chapuzet, arquiteto militar e escritor português
João da Mata de Ataíde, ex-atleta de corrida brasileiro
João-botina-da-mata, pássaro
Jean de Matha, santo católico chamado também de São João da Mata
São João da Mata, município brasileiro

Desambiguações de antropônimos